Koto Panjang (Kayu Aro), een plaats in Indonesië
Koto Panjang (Depati Vii), een plaats in Indonesië
Koto Panjang (Tanjung Harapan), een plaats in Indonesië
Koto Panjang (Payakumbuh Timur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing